Едом (або Едомське царство) — Ідумея.
 Едом — друге ім'я Ісава
 Едом (дивізія) — територіальна дивізія в складі Південного військового округу Армії оборони Ізраїлю